MOY steht für:
 Monterrey Airport (IATA-Code), Flugfeld von Monterrey (Casanare), Departamento de Casanare, Kolumbien

Moy steht für:
 Moy, irischer Fluss
 Moy (Highland), eine Ortschaft in Schottland

Moy ist der Familienname folgender Personen:
 Irmgard von Kienlin-Moy (1908–2003), deutsche Graphikerin, Malerin und Poetin
 Lotte Wubben-Moy (* 1999), englische Fußballspielerin
 Matthew Moy (* 1984), US-amerikanischer Schauspieler
 Tyler Moy (* 1995), schweizerisch-US-amerikanischer Eishockeyspieler

moy steht für:
 Shakacho (ISO-639-3-Code), omotische Sprache in der Sheka Zone, Region der südlichen Nationen, Nationalitäten und Völker, Äthiopien

Siehe auch:
 Gräflich von Moy’sches Hofbrauhaus
 Moy de Sons (Adelsgeschlecht), aus Frankreich stammendes Uradelsgeschlecht
 Mooy
 Moi
 Mui
 MUY

Abkürzung